Миролюбовский сельский совет ()

 Миролюбовский сельский совет — входит в состав Синельниковского района Днепропетровской области Украины.

 Миролюбовский сельский совет — входит в состав Нижнесерогозского района Херсонской области
Украины.